Эдмунд:

 Эдмунд — мужское имя германского происхождения.
 Эдмунд, граф Ратленд (1443—ум. 1460) — граф Ратленд с 1446, второй сын Ричарда, 1-го герцога Йоркского.
 Эдмунд (840—870) — последний суверенный англосаксонский король Восточной Англии, причислен к лику святых.
 Эдмунд (после 1070—после 1097) — сын короля Альбы (Шотландии) Малькольма III и Маргариты Английской.
 Эдмунд I (921—946) — король Англии.
 Эдмунд Бофорт, 4-й герцог Сомерсет (ок. 1438—1471) — английский аристократ и военачальник, 4-й герцог Сомерсет.
 Эдмунд Вога (род. 1941) — католический прелат, епископ Веетебулы.
 Эдмунд Вудсток, 1-й граф Кент (1301—1330) — 1-й граф Кент с 1321, сын Эдуарда I, короля Англии.
 Эдмунд Горбатый, 1-й граф Ланкастер (1245—1296) — английский военный и государственный деятель, 1-й граф Лестер и 1-й граф Ланкастер.
 Эдмунд Грей, 1-й граф Кент (1416—1490) — 4-й барон Грей из Ратина, 1-й граф Кент.
 Эдмунд Железнобокий (между 988 и 993—1016) — король Англии из Уэссексской династии.
 Эдмунд Лэнгли, 1-й герцог Йоркский (1341—1402) — первый герцог Йоркский.
 Эдмунд Певенси (1930—1949) — один из главных героев серии книг «Хроники Нарнии».
 Эдмунд Плантагенет, 2-й граф Кент (ок. 1326—1331) — 2-й барон Вудсток и 2-й граф Кент.
 Эдмунд Тюдор, 1-й граф Ричмонд (ок. 1430—1456) — незаконнорождённый сын уэльского землевладельца Оуэна Тюдора и французской принцессы Екатерины Валуа.
 Эдмунд де Ла Поль, 3-й герцог Саффолк (1471/1472—1513) — английский аристократ, 3-й герцог Саффолк.